L'équipe d'Éthiopie de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs éthiopiens. Elle est placée sous l'égide de la Fédération d'Éthiopie de basket-ball.

Historique

Parcours aux Jeux olympiques

Parcours aux Championnats du Monde

Parcours aux Championnats d'Afrique des Nations

Joueurs célèbres et marquants

Liens externes 

Éthiopie
Basket-ball
Basket-ball en Éthiopie